Проня может обозначать:

Персоналии 
 Проня, Сергей Валерьевич — музыкальный педагог, Заслуженный артист России (2006).

Посёлок 
 Проня — посёлок при станции, Спасский район, Рязанская область

Реки 
 Проня — река в Рязанской и Тульской областях России, правый приток реки Оки.
 Проня — ручей в Тульской области России (приток Марковки),
 Проня — река в Могилёвской и Витебской областях Белоруссии, правый приток Сожа.

См. также 
 Пронск